— железнодорожная станция принадлежащая Keio Corporation расположенная в городе Тёфу. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
2 пути и две боковые платформ.

Близлежащие станции